Гиперболи́ческие фу́нкции — семейство элементарных функций, выражающихся через экспоненту и тесно связанных с тригонометрическими функциями.

Определение 

Гиперболические функции задаются следующими формулами:

 гиперболический синус:

(в англоязычной литературе обозначается )

 гиперболический косинус:

  
(в англоязычной литературе обозначается )

 гиперболический тангенс:

  
(в англоязычной литературе обозначается )

 гиперболический котангенс:

(в англоязычной литературе обозначается )

 гиперболический секанс:

Гиперболический секанс иногда также обозначается как .

 гиперболический косеканс:

Геометрическое определение 

Ввиду соотношения  гиперболические функции дают параметрическое представление гиперболы  (, ). При этом аргумент , где  — площадь криволинейного треугольника , взятая со знаком «+», если сектор лежит выше оси , и «−» в противоположном случае. Очевидно, что и гиперболические функции определяются через этот параметр, например, уравнения гиперболического синуса в параметрической форме: , где  — ордината точки гиперболы, соответствующей площади . Это определение аналогично определению тригонометрических функций через единичную окружность, которое тоже можно построить подобным образом.

Свойства

Связь с тригонометрическими функциями 
Гиперболические функции выражаются через тригонометрические функции от мнимого аргумента.

.

.

Функция Гудермана связывает тригонометрические функции и гиперболические функции без привлечения комплексных чисел.

Важные соотношения 
 

 Чётность/нечётность:
 
 
 
 
 
 
 Формулы сложения:
 
 
 
 
 Формулы двойного угла:
 
 
 
 
 
 
 Формулы кратных углов:
 
 
 
 
 
 
 Произведения:
 
 
 
 
 Суммы:
 
 
 
 
 Формулы понижения степени:
 
 
 Производные:

 Интегралы:
 См. также: Список интегралов от гиперболических функций, Список интегралов от обратных гиперболических функций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Представление через гиперболический тангенс половинного угла:

Неравенства 
Для всех  выполняется:

Разложение в степенные ряды 
 
 
 
  (Ряд Лорана)
   

Здесь  — числа Бернулли,  — числа Эйлера.

Графики

Аналитические свойства 
Гиперболический синус и гиперболический косинус аналитичны во всей комплексной плоскости, за исключением существенно особой точки на бесконечности. Гиперболический тангенс аналитичен везде, кроме полюсов в точках , где  — целое. Вычеты во всех этих полюсах равны единице. Гиперболический котангенс аналитичен везде, кроме точек , вычеты его в этих полюсах также равны единице.

Обратные гиперболические функции 

Иначе называются ареа-функциями: к названиям соответствующих гиперболических функций добавляется префикс «ареа-»  — от  — «площадь». Главные значения ареа-функций определяются следующими выражениями.
  — обратный гиперболический синус, ареа-синус.
  — обратный гиперболический косинус, ареа-косинус.
  — обратный гиперболический тангенс, ареа-тангенс.
  — обратный гиперболический котангенс, ареа-котангенс.
  — обратный гиперболический секанс, ареа-секанс. Заметим, что решение  также удовлетворяет уравнению , однако главные значения ареа-функций являются однозначными функциями.
  — обратный гиперболический косеканс, ареа-косеканс.

Графики 

Связь между некоторыми обратными гиперболическими и обратными тригонометрическими функциями:

 
 
 
 

где i — мнимая единица.

Эти функции имеют следующее разложение в ряд:

 

 

В зарубежной литературе обратные гиперболические функции часто обозначают посредством знака минус первой степени: например,  пишут как  (причём  обозначает другую функцию — ), и т. д.

История 
Первое появление гиперболических функций историки обнаружили в трудах английского математика Абрахама де Муавра (1707, 1722). Современное определение и обстоятельное их исследование выполнил Винченцо Риккати в 1757 году («Opusculorum», том I), он же предложил их обозначения: , . Риккати исходил из рассмотрения единичной гиперболы (см. рисунок в разделе #Определение). 

Независимое открытие и дальнейшее исследование свойств гиперболических функций было проведено Иоганном Ламбертом (1768), который установил широкий параллелизм формул обычной и гиперболической тригонометрии. Н. И. Лобачевский впоследствии использовал этот параллелизм, пытаясь доказать непротиворечивость неевклидовой геометрии, в которой круговая тригонометрия заменяется на гиперболическую.

В обозначениях гиперболических функций утвердился некоторый разнобой. Например, в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона используются обозначения , , в русскоязычной литературе закрепились обозначения , в англоязычной закрепились .

Применение 
Гиперболические функции часто встречаются при вычислении различных интегралов. Некоторые интегралы от рациональных функций и от функций, содержащих радикалы, довольно просто вычисляются с помощью замен переменных с использованием гиперболических функций.

Аналогично тому, как матрицы вида  описывают повороты двумерного евклидова пространства, матрицы  описывают повороты в простейшем двумерном пространстве Минковского. В связи с этим гиперболические функции часто встречаются в теории относительности.

Однородная веревка или цепочка, свободно подвешенная за свои концы, приобретает форму графика функции  (в связи с чем график гиперболического косинуса иногда называют цепной линией). Это обстоятельство используется при проектировании арок, поскольку форма арки в виде перевёрнутой цепной линии наиболее эффективно распределяет нагрузку.

Литература

Ссылки 

 GonioLab: Интерактивная демонстрация тригонометрических и гиперболических функций на Java Web Start
 БСЭ: Знаки математические
 Обратные тригонометрические и гиперболические функции (англ.)

Элементарные функции